Влади́мир Алпа́тов: 
 Алпатов, Владимир Владимирович (1898—1979) — советский апиолог.
 Алпатов, Владимир Михайлович (род. 1945) — советский и российский лингвист.